Педра-Фурада, :

Португалия 
 Педра-Фурада — фрегезия (район) на территории муниципалитета Барселуш

Бразилия 
 Педра-Фурада (Урубиси) — природное образование в парке Серра-Фурада, штат Санта-Катарина.
 Педра-Фурада, национальный парк Серра-да-Капивара, Пиауи.
 Педра-Фурада (Сан-Раймунду-Нонату) — скалистое образование в Урубиси, бразильский штат Пиауи.
 природная «скульптура» на побережье Жерикоакоара, штат Сеара.